King of the Monsters 2: The Next Thing è un videogioco di tipo picchiaduro con elementi wrestling sviluppato e pubblicato nel 1992 dalla SNK.

Collegamenti esterni